На 1 января 2014 года в Белоруссии расположено 85 заказников республиканского значения.

Действующие заказники республиканского значения 
В таблице перечисляются государственные заказники, имеющие статус республиканского значения. В качестве даты образования указывается наиболее ранняя дата образования заказника, даже если статус республиканского был получен позже этой даты.

Бывшие заказники республиканского значения 
 Барановичский
 Ветковский
 Гожевский
 Голубые озёра
 Житковичский биологический заказник
 Михаленско-Берёзовский
 Некасецкий
 Пасынки
 Поречский
 Рудаково
 Сопоцкинский
 Струменский ботанический заказник
 Черемшица
 Чечерский
 Шабринский биологический заказник

Примечания

Литература

Ссылки 
 Постановление Совета Министров РБ от 27 декабря 2007 г. № 1833 «О РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЗАКАЗНИКАХ»
 Заказники — Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Беларусь
Зак